Snes, SNES kan avse:

 Snes – lång spetsig stör, se Krake (jordbruk)
 Snesland – ett äldre ytmått för mark använt i Dalarna
 Snes är en dansk mängdenhet på 20 stycken. I äldre tider användes begreppet "lille snes" för ett antal av 18.
 SNES – en spelkonsol, se  Super Nintendo Entertainment System
 SNES – en organisation som binder samman svensk statsvetenskaplig universitetsforskning, se Svenska nätverket för Europaforskning i statskunskap